«Вестник международного коммерческого арбитража» — российский специализированный журнал, посвящённый проблемам международного коммерческого и инвестиционного арбитража. Выпускается с 2010 года и является прямым преемником журнала «Международный коммерческий арбитраж», издававшегося в период с 2004 по 2008 годы. Издание журнала, прекращённое в 2013 году по не зависящим от редакции причинам, было возобновлено осенью 2014 года.

Периодичность выхода номеров — 2 раза в год. Каждый номер журнала представлен в формате PDF с полнотекстовым поиском. С конца марта 2016 года все номера журнала можно скачать на сайте бесплатно.

Аудитория журнала — юридическое и деловое сообщество, специалисты, связанные с международным коммерческим и инвестиционным арбитражем, международным частным правом и торговлей.

Среди авторов журнала — множество ключевых специалистов отрасли: А. В. Асосков, А. Н. Жильцов, И. С. Зыкин, А. С. Комаров, Б. Р. Карабельников, С. Н. Лебедев, А. Л. Маковский, А. И. Муранов и другие.

В 2017 году «Вестник международного коммерческого арбитража» включен в известную базу данных "KluwerArbitration.com", поддерживаемую компанией  и посвящённую вопросам международного коммерческого и инвестиционного арбитража. На июль 2017 года в эту базу данных включено всего 12 журналов из различных юрисдикций и «Вестник международного коммерческого арбитража» стал единственным российским изданием в этом перечне.

Содержание 
В журнале публикуются:
 статьи ведущих российских специалистов по международному коммерческому и инвестиционному арбитражу, по международному частному праву;
 обзоры и комментарии применительно к самым последним и наиболее значимым изменениям в российском и иностранном законодательстве, касающемся вопросов регулирования деятельности международного коммерческого и инвестиционного арбитража, а также оспаривания и приведения в исполнение международных арбитражных решений;
 решения международных коммерческих арбитражей, вынесенные как на территории Российской Федерации, так и за рубежом (в том числе по наиболее интересным делам, рассмотренным за последнее время в МКАС при ТПП РФ, МАК при ТПП РФ и ведущих зарубежных арбитражных центрах);
 переводы наиболее интересных зарубежных публикаций по вопросам, связанным с рассмотрением споров, возникающих в сфере внешнеэкономических сделок, и другие материалы.

Учредители и партнёры 
Вестник выпускается некоммерческой организацией «Ассоциация исследователей международного и частного права» при поддержке Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» и при участии:

кафедры  международного частного права Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ;
 кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ;
 электронной библиотеки «Наука права».

Примечания

Ссылки 
 arbitrationreview.ru — официальный сайт
 Facebook — официальная страница
 Вышел номер «Вестника МКА» (№ 2 (11) июль-декабрь 2015 — № 1 (12) январь-июнь 2016)

 Вышел новый номер журнала "Вестник международного коммерческого арбитража // rospravo.ru
 Публикации Вестника международного коммерческого арбитража // privlaw.ru
 Обзор новых статей Вестника международного коммерческого арбитража // zakon.ru
 Автономия международного коммерческого арбитража: к вопросу о координации между различными юрисдикциями в процессе признания и приведения в исполнение решений международного коммерческого арбитража // В. В. Плеханов, С. В. Усоскин // Вестник международного коммерческого арбитража. — 2012. — № 1. — С. 31 — 60.

Журналы России по алфавиту
Юридические журналы
арбитраж
международное частное право
электронные журналы